Par ordre chronologique
 John Heywood (1497-1580), écrivain anglais ;
 John Heywood (1771–1855), industriel britannique ;
 John Heywood Hawkins (1802–1877), homme politique anglais ;
  (1803–1877), banquier anglais ;
  (), photographe américain ;
  (), photographe américain ;
 John Heywood Reynolds (1905–1981), historien anglais ;
 John S. Heywood (né en 1957), économiste américain.